«Старшая сестра» (, ) — картина, написанная французским художником Вильямом Бугро (, 1825—1905) в 1869 году. Размер картины —  (), размер рамы .

История 
Картина была передана Хьюстонскому музею изящных искусств в 1992 году в качестве анонимного подарка. Согласно информации на сайте музея, это был дар женщины, пожелавшей остаться неизвестной, в память об её отце. С тех пор картина «Старшая сестра» находится в основной экспозиции (в разделе европейского искусства) и является одним из самых известных экспонатов музея.

Описание 
На картине на фоне сельского пейзажа изображена девочка («старшая сестра»), сидящая на камне и держащая на коленях спящего ребёнка («младшего брата»). Для этой картины художнику позировали его дочь Генриетта (Henriette) и его сын Поль (Paul). Совершенные черты лица девочки, её притягивающий взгляд, расположение рук и ног (её и ребёнка), баланс цветов и композиции, внимание к деталям — всё это характерно для академического стиля живописи Бугро, который считался одним из самых известных европейских художников-реалистов своего времени.

Это не единственная картина художника с таким названием — также известна другая картина Бугро «Старшая сестра», написанная в 1864 году и хранящаяся в Бруклинском музее.

Примечания

Ссылки 
 The Elder Sister, 1869, William Bouguereau, Google Art Project, www.googleartproject.com

Картины Вильяма Бугро
Картины из собраний Музея изящных искусств в Хьюстоне
Детские портреты XIX века